Flinders je lahko:

Geografija
 Flinders (gorovje) - gorovje v Avstraliji
 Flinders (reka) - reka v Avstraliji
 Zaliv Flinders - zaliv v Avstraliji
 Flinders (otok) - otok v Avstraliji
 Flinders, Victoria - mesto v Avstraliji

Priimek
 Flinders (priimek)